Kurfürstin Barbara ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Barbara von Liegnitz († 1435), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Barbara von Cilli (um 1390–1451), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Barbara von Brandenburg (1464–1515), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen